Es folgt eine Auflistung aller gegenseitigen Konjunktionen der Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun in Rektaszension im Zeitraum von 1900 bis 2100. Die Konjunktionen wurden für das Erdzentrum (geozentrische Konjunktionen) nach der VSOP87-Theorie berechnet. Alle Zeitangaben sind in Weltzeit. Konjunktionen, welche Bestandteil von dreifachen Konjunktionen äußerer Planeten darstellen, sind fett markiert. Konjunktionen, die so eng sind, dass sich beide Planeten ganz oder teilweise bedecken, sind mit dem Zusatzwort „Bedeckung“ gekennzeichnet.
Bedeckungen sind nicht überall dort sichtbar, wo sich die Planeten zum Zeitpunkt des Ereignisses über dem Horizont befinden.

1900–1999

1900–1909 
1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910–1919 
1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920–1929 
1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930–1939 
1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940–1949 
1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1905–1959 
1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960–1969 
1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970–1979 
1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980–1989 
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990–1999 
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000–2099

2000–2009 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010–2019 
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020–2029 
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030–2039 
2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040–2049 
2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050–2059 

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060–2069 
2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070–2079 
2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080–2089 
2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090–2099 
2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100–2101 
2100

2101

Liste (astronomische Ereignisse)
Planetologie